Аутине () — одна из старинных земель Латвии, занимает западную часть более крупной историко-культурной области Латгалия. Чётких границ не имеет. До начала германского вторжения в XIII Аутине представлял собой один из племенных округов, который входил в число православных данников Ерсикского княжества. После крестовых походов был подчинён Рижским архиепископом. Восстания местного населения (Аутинское восстание 1212 г.) против немецкого засилья были жестоко подавлены.

Литература 
 C.G.Sievers, Beiträge zur Geographie Heinrichs von Lettland (1877);
 H.Laakman, Zur geschichte Heinrichs von Lettland und seiner Zeit (Beiträge zur Kunde Estlands XVIII, 2, 1933);
 A.Švābe, Tālava (Sējējs, 1936, 135.-141. un 363.-374.lp.);
 H.Laakmann (Baltische Lande, I, 210. lp., 1939).

География Латвии
Латгалия